Kopfing heißen folgende geographischen Objekte: 

 Kopfing im Innkreis, Gemeinde in Oberösterreich
 Kopfing bei Kaindorf, Katastralgemeinde in der Steiermark